Тура — шахова фігура

Тура — місцевість між Каїром та Хелуаном у Стародавньому Єгипті. Сучасне місто в губернаторстві Каїру.

Тура — муніципалітет у штаті Мегхалая

Тура — муніципалітет у районі (кумарці) Сагарра, Каталонія.

Тура — річка у Свердловській і Тюменській областях, ліва притока Тоболу
 Тура — селище міського типу, Евенкійський район, Красноярський край
 Тура — селище, Ілімпійський район, Красноярський край
 Тура — присілок, Красногорський район, Удмуртія

Тура — село, Нітранський край, округ Левіце

Тура — місто, медьє Пешт

Див. також 
 Верхня Тура — місто, Росія, Свердловська область
 Нижня Тура — місто, Росія, Свердловска область
 Козімо Тура